Новіна — жанр популярної публіцистики, запроваджений у польській літературі XVI ст.

Населені пункти та їхні частини
 Новіна — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новіна — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новіна — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Новіна — частина села Сємеж (Семеж) у гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Новіна — частина села Зачопкі в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Новіна — частина села Велике Дроґі в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Новіна — частина села Позовиці в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Новіна — частина села Фацимех у гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Новіна — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Новіна — частина села Нова Весь у гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Новіна — частина села Ґжмуцин у гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Новіна — частина села Істебна в гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Новіна — частина села Пробощовіце в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Новіна — частина села Дахова в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Новіна — частина села Пйотрово в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Новіна — осада в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Новіна — осада в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Новіна — лісова осада в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства

Примітки